Världscupen i alpin skidåkning 1968 startades den 4 januari 1968 i Hindelang för herrarna och den 5 januari i Oberstaufen. Säsongen avslutades den 7 april samma år i Heavenly Valley. Vinnare av totala världscupen blev Nancy Greene och Jean-Claude Killy.

Tävlingskalender

Herrar

Noterbart:

Lopp 7, 8 och 9 ingick i olympiska vinterspelen 1968 i Grenoble, som också räknades som världscupen.

Lopp 10 och 11 kördes samma dag.

Damer

Noterbart:

Lopp 9, 10 och 11 ingick i olympiska vinterspelen 1968 i Grenoble, som också räknades som världscupen.

Damer

Herrar

Fotnoter

Externa länkar

FIS-ski.com - World Cup standings - 1968

Alpina skidsportsäsongen 1967/1968
Alpin skidåkning
1968